Mochi – piatto giapponese
Mochi – azienda nautica italiana

Persone
Bruno Mochi – allenatore di calcio italiano
Clara Mochi – ex schermitrice italiana
Francesco Mochi – scultore italiano
Luigi Mochi – politico italiano
Orazio Mochi – scultore italiano